

Nom 
Ewe peut désigner :
 Ewes ou Eʋe, un peuple d'Afrique de l'Ouest ;
 ewe ou eʋe, une langue nigéro-congolaise ;

Toponyme 

 île d'Ewe, une île du Royaume-Uni située en Écosse ;
 loch Ewe, un loch du Royaume-Uni situé en Écosse ;
 La Ewe Creek Ranger Cabin No. 8 est une cabane en rondins et station de rangers américaine située dans le borough de Denali, en Alaska, et inscrite au Registre national des lieux historiques.

Patronyme 

 Herbert Ewe, un historien et archiviste allemand.

Sigle 
EwE peut désigner :
 , une suite logicielle libre et open source de modélisation des écosystèmes.